1.HMNL 1995./96. je bila peta sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovale su 24 momčadi, a prvakom je ponovno postala "Uspinjača" iz Zagreba.

Modus natjecanja 
23 momčadi su bile raspodijeljene u dvije skupine - Sjevernu (13 momčadi) i Južnu (10 momčadi). Igralo se dvokružnim liga sustavom, a po završetku ligaške sezone po dvije najbolje momčadi iz svake skupine su razigravale za prvaka, na ispadanje (dvije utakmice u svakoj fazi doigravanja, dalje prolazi momčad s boljom gol-razlikom). Za pobjedu u ligaškom dijelu su momčadi dobile po 3 boda, a za neriješeno po 1 bod.

Ljestvice i rezultati doigravanja

Sjevrna skupina

Južna skupina 
{| class="wikitable"
!poz. !!klub !!ut. !!pob. !!rem. !!por. !!po.g !!pr.g !!gr !!bod !!2. dio sezone
|- bgcolor="palegreen" 
|1. ||Foto Ante Stojan Split ||19 ||17 ||0 ||2 ||172 ||88 ||84 ||51 ||doigravanje za prvaka
|-
|2. ||Ballantines Split ||19 ||12 ||5 ||2 ||144 ||88 ||56 ||41 ||rowspan="9"|
|-
|3. ||Truman - Picasso Split ||19 ||11 ||3 ||5 ||97 ||77 ||20 ||36
|-
|4. ||Koteks - Kaltenberg Split ||19 ||11 ||2 ||6 ||100 ||91 ||9 ||35
|-
|5. ||Square Dubrovnik ||19 ||10 ||4 ||5 ||90 ||77 ||13 ||34
|-
|6. ||Montovjerna - Mediator Dubrovnik ||19 ||9 ||1 ||9 ||80 ||107 || -27 ||28
|-
|7. ||Narona Metković ||19 ||7 ||4 ||8 ||80 ||93 || -13 ||25
|-
|8. ||Frendi Dubrovnik ||19 ||4 ||2 ||13 ||77 ||112 || -35 ||14
|-
|9. ||Bambus Zadar ||19 ||3 ||2 ||14 ||59 ||111 || -62 ||11
|-
|10. ||Prima Dubrovnik ||19 ||0 ||1 ||18 ||55 ||110 || -55 ||1
|-
|| ||Baletani Pula ||colspan="9" align="center"|odustali
|}

 Doigravanje 

 Nagrade 
 Sjeverna skupina
 Najbolji strijelac: Gordan Škaro (Drava Flamingo Osijek), 54 pogotka
 Trofej za fair-play: Uspinjača Zagreb
 Južna skupina
 Najbolji strijelac: Alen Delpont (Foto Ante Stojan Split), 62 pogotka
 Trofej za Fair-play'': Bambus Zadar

Poveznice 
 Hrvatski malonogometni kup 1995./96.

Izvori 
 
 ljestvice i rezultati doigravanja za 1995./96., futsalplanet.com
 Jurica Gizdić: MNK Split : optimisti do vrha Europe, Split, 2007.,  
 

1995./96.